Per via della sua carnagione scura e dei capelli neri e crespi era soprannominato Zanzù. Questo nomignolo altro non era che la corruzione dialettale reggiana del nome del pugile francese Jean Joup, nativo dell'Africa Occidentale Francese.

Biografia  
Nell'ottobre 1943 iniziò a collaborare con la Resistenza fornendo ai Partigiani medicinali e medicamenti ai quali aveva facile accesso lavorando come farmacista. 

Fu inquadrato nella 37ª brigata GAP.

Carriera 
Cresciuto nella Scandianese, debuttò in maglia granata nella stagione 1931-32. Il 22 aprile 1938, al termine dell'incontro di campionato tra Reggiana e Lecco, durante il quale era stato espulso, Fornaciari colpi con un pugno l'arbitro Zanchi di Bergamo. Per questa sua intemperanza fu squalificato a vita. Amnistiato due anni dopo, riprese l'attività calcistica militando nella stagione 1940-1941  in Serie C nel Carpi. Tornò a vestire la casacca della Reggiana nel campionato Alta Italia 1944.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Reggiana: 1939-1940

Note

Bibliografia 
 Michele Bellelli, La Reggiana in tempo di guerra, in Ricerche Storiche 127/2019, Istoreco, Reggio Emilia: 2019
 Mauro Del Bue, Una storia Reggiana 1919-45, Graficstamp, Montecchio Emilia: 2007

Collegamenti esterni